Ри́гли (англ. Wrigley) — фамилия.

  (род. 1931) — австралийский чиновник, генеральный директор Австралийской службы безопасности и разведки (1985—1988).
  (1892—1987) — австралийский военный деятель, начальник Южного командования (1940) и Зарубежного штаба (1942—1946) Королевских ВВС.
  (род. 1935) — британская пловчиха, участница Олимпийских игр (1952).
  (род. 1965) — американский юрист и политик, генеральный прокурор штата Северная Дакота (с 2022).
  (1874—1952) — американский бейсболист, игрок клуба Национальной лиги «Вашингтон Сенаторс».
  (1923—2018) — австралийский спортивный стрелок, участник Олимпийских игр (1956).
 Ригли, Майкл — британский автогонщик, победитель Исторического чемпионата «Формулы-1» (2003).
 Ригли-Миллер, Мисди (род. 1957) — американский конник, чемпионка Всемирных конных игр в езде упряжек в командном разряде (2018).
 Ригли, Нил — британский географ, лауреат премии Мерчисона Королевского географического общества (2008), член Британской академии (с 2012).
 Ригли, Пол — австралийский художник, лауреат премии Джон Маккоги Национальной галереи Виктории и Художественной галереи Нового Южного Уэльса (2004).
  (род. 1951) — американский поэт, лауреат Премии поэтов (2005).
  (1883—1979) — британский астроном, президент Астрономического общества Эдинбурга (1948).
  (род. 1992) — британский автогонщик, победитель Чемпионата BMW (2014) и Суперкубка GT4 (2016).
  (род. 1931) — британский демограф, президент Британской академии (1997—2001).
 Ригли, Трейси — новозеландский игрок в регбилиг, чемпионка мира (2000).
 Ригли, Уильям:
 Ригли, Уильям (1861—1932) — американский предприниматель, основатель компании Wrigley.
 Ригли, Уильям III (1933—1999) — американский предприниматель, президент компании Wrigley.
  (род. 1963) — американский предприниматель, президент компании Wrigley.
 Ригли, Филип (1894—1977) — американский предприниматель, президент и председатель совета директоров компании Wrigley.

См. также 
 William Wrigley Jr. Company — американская компания, производитель жевательной резинки и кондитерских изделий. Названа по имени основателя компании Уильяма Ригли.
 Ригли-билдинг — небоскрёб в Чикаго.
 Ригли-филд — бейсбольный стадион в Чикаго.